Anton Schrader (1917-2000), Engelandvaarder
 HD Schrader (1945), een Duits beeldhouwer, schilder en graficus
 Heinrich Adolf Schrader (1767-1836), een Duits arts en botanicus
 Ken Schrader (1955), een Amerikaans autocoureur 
 Paul Schrader (1946), een Amerikaans filmregisseur en scenarist
Schrader fietsventiel